Daniel Barenboim – pianista e direttore d'orchestra argentino-israeliano
 Lev Barenboim – pianista russo
 7163 Barenboim – asteroide del sistema solare